

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 2
 Strzelewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko 
 Strzelewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard